Oudkerk (dorp) (Fries en officieel: Aldtsjerk), een dorp in de Friese gemeente Tietjerksteradeel

En verder naar:
Jaap Oudkerk (1937), een voormalige Nederlandse baanwielrenner
Rob Oudkerk (1955), een voormalige Nederlandse politicus voor de PvdA
Johannis Oudkerk (1900-1944), een Nederlands verzetsstrijder